Нишева — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности ур. Плотиченка, около д. Ждани и д. Орехово, в 2,5 км от озера Барское (Плотишно).

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Нишева вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Нишева входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Нишева, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Нишева, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги и дорога местного значения. Остановка «Нишева», автобус по маршруту «Струги-Красные — Музовер»

Примечания

Ссылки 
 Нишева на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района
Эстонские поселения вне Эстонии